Nurse est un mot anglais qui désigne une infirmière ; en français le terme « nurse » est parfois employé pour désigner une nounou ou, anciennement, une auxiliaire de puériculture.

Cinéma et télévision 

 Nurse, téléfilm américain réalisé par David Lowell Rich en 1980 ;
 , série télévisée américaine créée en 1981 ;
 , série télévisée américaine créée en 1991 ;
 , série télévisée canadienne créée en 2020 ;
 Nurse Betty, film américain réalisé par Neil LaBute en 2000 ;
 Nurse Jackie, série télévisée américaine ;
 Nurse Witch Komugi, anime ;
 Nurse (Nurse 3-D), film de Douglas Aarniokoski sorti en 2013.

Musique 
 Nurse est un album du groupe Therapy? sorti en 1992 ;
 Nurse With Wound, groupe de musique expérimentale britannique et signature du musicien britannique Steven Stapleton ;
 Nurse with Wound list, liste de musiciens et de groupes incluse avec le premier album du groupe ;
 Sonic Nurse, album du groupe Sonic Youth sorti en 2004.

Patronyme 

 Chris Nurse (né en 1984), joueur de football guyanien ;
 Darnell Nurse (né en 1995), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Jon Nurse (né en 1981), joueur de football barbadien ;
 Kia Nurse (née en 1996), basketteuse canadienne ;
 Paul Nurse (né en 1949), biochimiste  britannique ;
 Rebecca Nurse (1621-1692), une des victimes des procès dans l'affaire des Sorcières de Salem.

Homonymie de titre
Patronyme anglais